Brejo dos Santos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brejo Santo (ort), Ceará, 
 Brejo dos Santos (kommun i Brasilien), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar